Бёф ( — «говядина»):

 Бёф, Алекси — французский биатлонист и лыжник.
 Бёф бургиньон — традиционное, но не широко распространённое блюдо французской кухни.
 Бефстроганов — популярное блюдо русской кухни.

См. также 
 Лебёф